La città senza nome – romanzo basato sulla serie animata Code Lyoko
La città senza nome – racconto di Howard Phillips Lovecraft
Città Senza Nome – città del personaggio a fumetti Rat-Man